«Напарники» — название нескольких фильмов:
  — спагетти-вестерн режиссёра Серджо Корбуччи (1970)
  — комедия (1998; в главных ролях — Амитабх Баччан и Говинда)
 Напарники — фильм Дженнифер Уоррен (2000; в главной роли — Рутгер Хауэр)

См. также 
 Напарник (фильм)